

Bułgaria 
 Odrinci – wieś w obwodzie Chaskowo
 Odrinci – wieś w obwodzie Dobricz